Аки́но () — фамилия испанского происхождения.

Фамилию носит филиппинская политическая династия:
 Акино, Сервильяно по прозвищу «Мианонг» (1874—1959) — участник Филиппинской революции, отец Бенигно Акино-старшего.
 Акино, Бенигно (старший) по прозвищу «Игно» (1894—1947) — филиппинский политик, спикер парламента Второй Филиппинской республики, отец Бенигно «Ниноя» Акино.
 Акино, Бенигно (младший) по прозвищу «Ниной» (1932—1983) — филиппинский оппозиционный политик, национальный герой, супруг Корасон Акино, отец Бенигно «Нойноя» Акино.
 Акино, Корасон (1933—2009) — филиппинский политик, президент страны в 1986—1992 гг, жена Бенигно «Ниноя» Акино, мать Бенигно «Нойноя» Акино.
 Акино, Бенигно III по прозвищу «Нойной» (1960—2021) — филиппинский политик, президент страны в 2010—2016 гг., сын Бенигно «Ниноя» Акино и Корасон Акино.

Другие известные носители:
 Акино, Анастасио (1792—1833) — предводитель индейского восстания в Сальвадоре.
 Акино, Аристидес (род. 1994) — доминиканский бейсболист.
 Акино, Даниэль (род. 1960) — аргентинский футболист.
 Акино Пинтос, Даниэль (род. 1990) — испанский футболист.
 Акино, Педро (род. 1995) — перуанский футболист.
 Акино, Рамон (1934—2015) — парагвайский ультраправый политик-стронист.
 Акино, Фульхенсио (1915—1994) — венесуэльский музыкант и композитор.
 Акино, Хавьер (род. 1990) — мексиканский футболист.
 Акино, Хайро (род. 1990) — американский футболист.
 Акино, Элисардо (1825—1866) — парагвайский военный деятель, генерал, герой Парагвайской войны.
 Акино, Эми (род. 1957) — американская актриса.
 Акино де Рамос, Мельхора (1812—1919) — филиппинская революционерка.